Mracskó Mihály (Békéscsaba, 1968. június 13. –) válogatott labdarúgó, hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
1993 és 1997 között 25 alkalommal szerepelt a válogatottban.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 3.: 1993–94
 Magyar kupa (MNK)
 győztes: 1988

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Videók
Mracskó Mihály az év egyik legnagyobb kapáslövés-gólját lövi az MTK ellen, YouTube, 1996.

Források

 Futballévköny 2002, Budapest, Aréna 2000 Kiadó, 2002, 125. o., ISSN 1585-2172
 Adatlapja a national-soccer-teams.com oldalon

Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Békéscsabai Előre labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
Békéscsabaiak
1968-ban született személyek
Élő személyek